Briar Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Briar Mountain (Mississippi)
 Briar Mountain (Pennsylvania)